Rigaux ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rigaux (1897–1981), belgischer Maler des Impressionismus
 Béda Rigaux (1899–1982), belgischer katholischer Theologe
 Cécile Rigaux (* 1969), französische Beachvolleyballspielerin
 Fernand Rigaux (1905–1962), belgischer Astronom
 François Rigaux (1926–2013), belgischer Jurist

Rigaux steht für:
 (19911) Rigaux, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rigaud